I Dare You si può riferire a:
 I Dare You, un singolo degli Shinedown del 2006
 I Dare You, un singolo di Kelly Clarkson del 2020